Jariwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, w rejonie chocimskim
 Jariwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim